Кировский городской совет — два горсовета областного значения на Украине, контролируемые ДНР и ЛНР:

 Кировский городской совет (Донецкая область)
 Кировский городской совет (Луганская область)

См. также